Junco florido puede referirse a:
el nombre común de la planta Aphyllanthaceae; o
el nombre común de la planta Scirpus holoschoenus.